Макке́нзі, також Маке́нзі () — шотландське прізвище. Є англіфікованою формою , яке у свою чергу походить від особового імені  (у буквальному перекладі — «привітний»), англомовною формою якого є особове ім'я  (Кеннет).

Відомі носії:
 Аксель Маккензі (;  1999) — панамський футболіст, нападник.
 Александр Макензі (, ; 1764—1820) — шотландський мандрівник, дослідник Північної Америки.
 Александр Макензі (; 1822—1892) — канадський політик, другий прем'єр-міністр Канади (1873—1878).
 Бенджамін Маккензі (;  1978) — американський актор.
 Ґрейс Маккензі (; 1903—1988) — британська плавчиня, олімпійська медалістка (1920, 1924).
 Джеймс Маккензі (; 1853—1925) — шотландський кардіолог, піонер у вивченні серцевих аритмій.
 Дженет Маккензі (;  ?) — американська художниця, відома своїми зображеннями релігійних тем.
 Джим Маккензі (;  1969) — канадський хокеїст.
 Джон Маккензі (; 1925—2017) — шотландський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Джон Маккензі (;  1937) — канадський хокеїст.
 Джордж Генрі Макензі (; 1837—1891) — американський шаховий майстер.
 Джулія Маккензі (;  1941) — британська акторка, співачка та театральний режисер.
 Дон Маккензі (; 1947—2008) — американський плавець, олімпійський чемпіон (1968).
 Іан Маккензі (;  1953) — канадський плавець, учасник Олімпійських Ігор 1972 року.
 Кемерон Маккензі-Макгарг (;  1980) — австралійський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Кеннет Кент Маккензі (; 1877—1934) — американський ботанік-аматор та адвокат.
 Кеннет Маккензі (;  1956 або 1957) — американський воєначальник, генерал корпусу морської піхоти США (2019).
 Комптон Макензі (; 1883—1972) — англійський письменник.
 Лінда Маккензі (;  1983) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2008).
 Лінсі Доен Маккензі (;  1978) — англійська модель і порноакторка.
 Марк Маккензі (;  1999) — американський футболіст, захисник.
 Скотт Маккензі (, уроджений Філіп Воллак Блондгейм, ; 1939—2012) — американський співак.
 Сьюзен Маккензі (Ліндквіст) (; 1949—2016) — американська молекулярна біологиня.
 Фома Фомич Макензі (; 1740—1786) — російський контр-адмірал шотландського походження, засновник Севастополя.

Див. також 
 Клан Макензі

Примітки